Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе — один из отделов Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.
Находится на Южном берегу Крыма в поселке Гурзуф в доме, принадлежавшем генерал-губернатору Новороссии и Бессарабии герцогу Арману-Эммануэлю дю Плесси де Ришельё. Свой дом А.-Э. Ришельё построил в 1811 г. До 30-х годов XIX века дом был единственным европейским строением на всем южном побережье. В 1820 году в этом доме жил А. С. Пушкин.

История

Пушкин и Крым — XIX век 
Три недели А. Пушкин с Раевскими жил в Гурзуфе. По словам поэта это были одни из самых счастливых дней в его жизни. «В Гурзуфе, — отмечал А. Пушкин, — жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом… Я любил проснувшись ночью, слушать шум моря, — и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество».

История создания музея — XX век 
Путь к созданию музея был долог. Большую роль в его создании сыграл крупнейший учёный-пушкинист Б. В. Томашевский.

Впервые музей был создан в 30-х годах 20 века, и на протяжении половины столетия боролся за своё право на существование многократно переходя «из рук в руки» по разным ведомствам. Сегодня экспозиция музея располагается в 6 залах и рассказывает о Крымском периоде жизни поэта, поэтических произведениях, написанных под влиянием крымских впечатлений. В залах представлены прижизненные издания Пушкина, предметы быта пушкинской эпохи и крымского быта начала XIX века. В 2007 году из личных вещей Б. В. Томашевского создан его мемориальный кабинет.

Хронология музея:

— 1938—1941 — Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе

— 1989—1999 — отдел Ялтинского государственного историко-литературного музея;

— 1999 (июнь) — 2001 (март) — коммунальное предприятие «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе»;

— 2001 (март) — 2001 (октябрь) — учреждение культуры «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе»;

— 2001 (октябрь) — 2016 (август) — республиканский музей А. С. Пушкина (пгт Гурзуф)

— 2016 (август) — отдел «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе» ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник»

Музей сегодня 
Музей традиционно отмечает памятные пушкинские даты: февраль — день памяти А. С. Пушкина; май — конкурс юных чтецов и поэтов учащихся Большой Ялты; июнь — день поэзии и музыки в Гурзуфе; ноябрь — день памяти Б. В. Томашевского.

В сентябре музей совместно с Крымским центром гуманитарных исследований проводит конференции: Крымские международные пушкинские чтения, Дни Адама Мицкевича в Крыму.

Структура и научная деятельность музея 
Основным направлением научной работы музея является тема — «А. С. Пушкин и Крым», которая рассматривает вопросы, связанные с путешествием А. С. Пушкина по Крыму, его окружением; творчеством А. С. Пушкина Крымского периода, истории региона начала XIX века, истории дома А. Э. Ришельё в Гурзуфе и его владельцев, истории музея А. С. Пушкина в Гурзуфе.

Силами сотрудников музея подготовлены и изданы тематические буклеты, открытки, календари, путеводители по музею и Пушкинским местам Гурзуфа.
Регулярно публикуются в периодических изданиях статьи по тематике музея. Часть работ представлена на официальном сайте музея.

Музей предлагает экскурсионные программы: «По пушкинским местам Гурзуфа», «Рай полуденной природы…».

Ссылки 
Официальный сайт музея

Гурзуф
Гурзуф